Villamayor de Santiago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamayor de Santiago (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villamayor de Santiago (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar